

Zoologie 
 Le puma est un félidé d'Amérique, il est également appelé couguar ;
 Puma est un genre de félidés, comprenant le puma.

Armée

Aviation
 Puma, hélicoptère militaire de transport franco-britannique
 Super Puma, hélicoptère français, évolution du précèdent.

Véhicules blindés
 Le Puma est le nom donné au « Schwerer Panzerspähwagen », véhicule de reconnaissance allemand de la Seconde Guerre mondiale
 Le Puma est un véhicule de combat d'infanterie allemand du début du .
 Le Puma est un engin blindé de génie de l'armée de défense d'Israël.
 Le Puma est une famille de véhicule de transport de troupes italien.

Automobile 
 Puma était une marque automobile brésilienne, produisant des véhicules de sport de 1966 à 1995.
 la Ford Puma I est une voiture produite entre 1997 et 2001.
 la Ford Puma II est une voiture produite depuis 2019.

Bande dessinée 
 Puma est le nom d'un personnage de Marvel Comics, apparu pour la première fois dans Amazing Spider-Man #256, en 1984.

Biologie 
 PUMA est le nom d'une protéine capable d'induire l'apoptose, autrement dit un suicide de la cellule. Le gène codant cette protéine est activé par le facteur de transcription p53 gardien du génome et protecteur du cancer.

Informatique 
PUMA est un acronyme pour 
 Protected User Mode Audio : composant de Windows Vista pour les DRM (Gestion numérique des droits) sur l'audio
 Processus Urbanisant les Méthodes Agiles (PUMA)
 Version 10.1 de Mac OS X
 Programmable Universal Machine for Assembly, un robot industriel, initialement développé par General Motors, voir  Programmable Universal Machine for Assembly

Sport 
 les Pumas, le surnom de l'équipe nationale d'Argentine de rugby à XV
 les Pumas, l'équipe sud-africaine de rugby à XV évoluant dans la Currie Cup
 les Pumas, le surnom du club de football de l'Université nationale autonome du Mexique

Cinéma 
 1973 : Puma, film de Keith Larsen

Entreprise 
 Puma est une entreprise allemande d'articles de sport
 PuMa Conseil est un groupe français de conseil en publicité et image de marque

Langue 
 Puma, une langue tibéto-birmane parlée au Népal.

Acronyme 
 Puma, est l'acronyme de la protection universelle maladie, une prestation sociale française qui a remplacé la Couverture maladie universelle (CMU).

Homonymie d'automobile